La Mesa Chiquita kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Mesa Chiquita, Zitácuaro, ort, Michoacán de Ocampo, 
 La Mesa Chiquita, Maravatío, ort, Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar